Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Посев 

  'Рафаэль Надаль (Титул)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Фабио Фоньини (Четвертьфинал)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)

<li>  Николас Альмагро (Первый раунд)
<li>  Марсель Гранольерс (Первый раунд)
<li>  Хуан Монако (Второй раунд)
<li>  Пабло Андухар (Полуфинал)''

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2014